Boukoki I steht für:

* Boukoki I (Arlit), Stadtviertel von Arlit in Niger
 Boukoki I (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger